Eduardo Ribeiro dos Santos, futebolista brasileiro
 Eduardo Ribeiro (jornalista), jornalista brasileiro
 Eduardo Gonçalves Ribeiro, político brasileiro
 Eduardo Ribeiro Pereira, engenheiro e político português
 Eduardo Rivail Ribeiro, linguista brasileiro

Desambiguações de antropônimos